Präsident des Senats ist der Titel folgender Träger:

 Bremer Bürgermeister, der Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen
 Erster Bürgermeister, der Präsident des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg
 Präsident des Senats der Freien Stadt Danzig, siehe Senat der Freien Stadt Danzig

Siehe auch:
 Regierender Bürgermeister von Berlin, der Vorsitzende des Senats von Berlin
 Senatspräsident